Geburtshelfer steht für:

 Arzt, der auf die Begleitung von Geburten spezialisiert ist, siehe Geburtshilfe
 Angehöriger des Ausbildungsberufes Hebamme
 Gerät zur Unterstützung des Geburtsvorganges beim Rind, siehe Rindergeburtshilfe #Geburtshelfer

Siehe auch:
 Geburtshelferkröte, Amphibienart